Izumi se poate referi la:

 Municipiul Izumi, o localitate în Japonia, prefectura Kagoshima.
 Municipiul Izumi, o localitate în Japonia, prefectura Osaka.
 Provincia Izumi, o provincie istorică în Japonia.